Lachnocaulon är ett släkte av gräsväxter. Lachnocaulon ingår i familjen Eriocaulaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gräsordningen
Lachnocaulon